L.D.Benson kan som auktorsförkortning betyda:

 Layman David Benson
 Lyman David Benson

Robotskapade auktorsförkortningar